Le Mouvement des radicaux de gauche est : 

 l'ancien nom du Parti radical de gauche (France) ;
 un parti politique du Sénégal.